Ліга чемпіонів з хокею 2017—2018 — четвертий сезон турніру. Турнір розпочався 24 серпня 2017, а завершився 6 лютого 2018. Переможцем став фінський клуб ЮІП.

Кваліфікація

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 
Жеребкування відбулось 13 жовтня, а матчі відбулись 31 жовтня і 7 листопада.

|}

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 5 і 12 грудня 2017.

|}

Півфінали 
Матчі пройшли 9 і 16 січня 2018.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

2018
2017 у хокеї з шайбою
2018 у хокеї з шайбою